Arbat peut désigner :
 Arbat, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 la rue Arbat (ou anciennArbat), une rue touristique de Moscou (Russie) ;
 la place de l'Arbat, une des places les plus anciennes de Moscou ;
 La nouvelle rue Arbat, une artère moderne du centre de Moscou ;
 le district Arbat, une des divisions du district administratif central de Moscou.